Esistono più comuni francesi con questo nome

Durfort – Ariège
Durfort – Tarn